Туэкта (река) — в Онгудайском районе Республики Алтай
 Туекта (село) — в Онгудайском районе Республики Алтай